Onderdistrict in Indonesië
 Cipari (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Cipari (Cipari), een plaats in het onderdistrict Cipari, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Cipari (Mangkubumi), een plaats in Indonesië
 Cipari (Cigugur), een plaats in Indonesië